Да́рвін () — англійське прізвище та похідний від нього топонім.

Персоналії 
 Дарвін (прізвище)

Топонім

Дарвін — місто в Австралії, столиця Північної Території на березі Тиморського моря

Дарвін — щитовий вулкан на острові Ісабела (Галапагоські острови), Еквадор

Дарвін — гора (2952 м), вершина в Південних Альпах

Дарвін — місто, штат Міннесота
 Дарвін — переписна місцевість, штат Каліфорнія
 Дарвін — гора в горах Сьєрра-Невада (штат Каліфорнія, США)

Кордильєра-Дарвін — короткий гірський хребет на Великому острові Вогняної Землі.

Інше 
 DARWIN (космічний проєкт) — космічний проєкт з виявлення екзопланет і пошуку життя на них.
 Darwin (операційна система) — відкрита POSIX-сумісна операційна система, видана Apple Inc. в 2000 році. Використовуються у Mac OS X та Apple iOS.
 «Дарвін» — міні-альбом ска-панк-гурту «Брем Стокер».
 1991 Дарвін (1991 Darwin) — астероїд головного поясу, відкритий 6 травня 1967 року.
 Дарвін () — великий стародавній метеоритний кратер у південно-західній частині видимого боку Місяця.
 Борозни Дарвіна () — система довгих вузьких неглибоких западин на поверхні Місяця.